De’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 De'an Xian, härad, Jiangxi, 
 De'an Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar